Camocim kan syfta på:

Brasilien 

 Camocim de São Félix (ort), Pernambuco, 
 Camocim (kommun), Ceará, 
 Camocim (ort), Ceará, 
 Camocim flygplats